Jérôme Wirth est un écrivain français spécialisé dans les livres-jeux, il est détenteur du prix Yaztromo d'argent 2016.

Bibliographie 

 2015 - La Troisième Porte du Rêve.
 2016 - Manuel de la Ligue Communale, lauréat du Yaztromo d'argent 2016.
 2017 - Le Trône d'Arion.

Sources et références 

Écrivain français du XXIe siècle
Auteur de livre-jeu
Lauréat du prix Yaztromo